Alphaville – film fabularny łączący gatunki science-fiction i noir w reżyserii Jean-Luca Godarda
 Alphaville – grupa muzyczna grająca muzykę opartą na syntezatorach, z pogranicza rocka i synth popu